R29 ou R-29 peut faire référence à :

Aéronautique 
 Toumanski R-29, un turboréacteur soviétique.

Domaine militaire 
 R-29 Vysota, une série de missiles mer-sol russe.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques,  sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Renault R29, une formule 1 engagée par l'écurie Renault F1 Team.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres